Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Володимирівна Пустовіт; також відома як Саша Пустовіт  19 червня 1995 року) — перша українськомовна блогерка, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в Instagram.

Життєпис 

Народилася 1995 року. Має сестру Вікторію Островську. 2009 року закінчила музичну школу за класом фортепіано, 2010 року вступила на факультет ортопедичної стоматології Чортківського медичного коледжу. 2018 року закінчила навчання в Івано-Франківському медичному університеті за спеціальністю стоматолог.

19 червня 2020 року на День народження відкрила свій салон «Stories by Sashaabo». 19 червня 2021 року відкрила клініку естетичної косметології «Stories Aesthetic Clinic».

В листопаді 2021 брала участь в заході "Голодна туса", стрип вечірка у Будинок вчених (Львів) з нагоди дня народження іншого блогера Олександра залізка. Захід відбувався в час коли по всій країні проводили акцію в пам'ять жертв Голодомору

Сім'я 
2015 року вийшла заміж за Ігора Пустовіта (ексведучий, інстаблогер та ютубер PUSTOVIT). 2016 року народила сина Данила. 2018 року народила другого сина Євгена. У 2021 році розлучилась. Пізніше процес розлучення пари опинився у центрі уваги преси через свою скандальність.

Зараз у стосунках з колишнім одногрупником Платоном Тарнавським.

Блогерство 

Блог Олександра Пустовіт веде з 2016 року. Тематика блогу — материнство, здоров'я, краса та лайфстайл. Офіційно зареєстрована блогером та сплачує податки за свою рекламну діяльність.

Володарка титулу Influencer #1 in Ukraine за версією Cosmopolitan.

Нагороди 

 Influencer #1 in Ukraine за версією Cosmopolitan
 Найкращий блогер України 2019 року
 ТОП-10 Найкрасивіших жінок України — рейтинг від Фактів ICTV

Примітки 

Блогери України
Instagram
Випускники Івано-Франківського національного медичного університету
Уродженці Івано-Франківська